Морис Дени (; 25 ноября 1870, Гранвиль — 13 ноября 1943, Париж) — французский художник-символист, иллюстратор, историк и теоретик искусства.

Биография 
Морис Дени родился в 1870 году в Гранвиле. Его отец был железнодорожным служащим, мать работала модисткой. Вскоре после рождения Мориса его родители уезжают из Нормандии (позже возвращаясь туда лишь в летнее время) и поселяются близ Парижа в Сен-Жермен-ан-Ле. Здесь юный Дени начинает учиться; затем продолжает свое образование в лицее Кондорсе. В 1888 году Дени поступил в Академию Жюлиана, а затем в школу Изящных искусств. Он берет уроки живописи, копирует работы других мастеров, получает солидные знания в области литературы, посещает лекции по философии, увлекается трудами Бергсона и Шопенгауэра.

В академии он завязывает дружбу с Серюзье, Рансоном, Боннаром, вновь встречает Вюйяра и Русселя, которых знает ещё по лицею. Эти молодые художники составят ядро группы Наби, поддерживая тесные контакты с поэтами-символистами, композиторами и театром авангарда. Они рядятся в экзотические одежды, проводят сеансы спиритизма и обсуждают на своих собраниях проблемы искусства. Кредо содружества «пророков» Морис Дени формулирует в статье, опубликованной в 1890 году в журнале «Ар э критик» («Искусство и критика»). Избрав объектом размышления Пюви де Шаванна, Дени приходит к выводу, что роль художника заключается не в рабском подражании природе, а в «визуализации» грёз, — мысль, уже высказанная символистами. В 1891 году художник участвовал в выставке в галерее Лебарка под названием «Импрессионисты и символисты».

В июне 1893 года Морис Дени женится на Марте Мерье, которая позже станет матерью его 7-х детей. Молодожёны отправляются в свадебное путешествие в Бретань, где Морис написал много картин и куда в последующем любил возвращаться для работы и отдыха. Дени и Серюзье всё чаще ищут покой и творческое удовлетворение в умиротворяющей природе Бретани. В то же время Боннар, Вюйяр и Валлоттон погружаются в бурную жизнь столицы и стремятся в своём искусстве запечатлеть дух эпохи. Противоречия между этими двумя группами художников достигли апогея на выставке в галерее Дюран-Рюэля в 1899 году. Отныне каждый из набидов пойдёт в искусстве собственной дорогой. Однако на всю оставшуюся жизнь между художниками сохранятся дружеские отношения — те, которые когда-то легли в основу их творческого союза.

В 1895 г. он совершает первое из своих многочисленных путешествий, отправившись в Италию, куда часто будет возвращаться. В 1903 г. вместе с Серюзье едет в Германию и в монастырь Бейрон, где они изучают секреты искусства бенедиктинцев, основанного на геометрии и «священных мерах». Будучи в Провансе вместе с К. К. Русселем, знакомится с Сезанном и Ренуаром. В 1909 году он уехал в Москву, чтобы установить заказчику серию панно «История Психеи». В 1913 году Дени работал над росписью потолков театра на Елисейских полях, в 1917 году расписал церковь Сен-Поль в Женеве.

В 1908 году Дени покупает в Бретани виллу «Силенсио» (тишина), где периодически проводит по нескольку месяцев. В 1919 году после долгой болезни умирает его жена Марта. В 1922 году Дени женится на Элизабет Гратеролл, от этого брака у него будет ещё двое детей. В 1919 году Дени основал Мастерскую церковного искусства. В 20-е и 30-е годы Дени в основном оформляет церкви, пишет труды по теории искусств, читает лекции, путешествует. В 1924 году Дени расписал купол Пти-Пале, а ещё через четыре года он выполнил роспись плафона лестницы здания Сената в Париже. В 1932 году художник получил звание академика живописи.

Морис Дени погиб 13 ноября 1943 года под колесами сбившего его грузовика.

Творчество 

Вместе с Пьером Боннаром, Полем Серюзье и Эдуаром Вюйаром Морис Дени основал художественную группу Наби и считается самым видным её теоретиком. В соответствии с идеями этого художественного направления Дени писал картины, отличавшиеся простотой форм, мягкостью линий и бледностью красок. Дени писал фрески, работал с графикой, иллюстрировал книги и стремился к возрождению религиозного искусства. Свойственное Дени преклонение перед женщиной, особая целомудренность идеализированных, почти вневременных женских образов служили основанием для его сравнения с Фра Анжелико. Сам Дени замечает: «Одной картины этого итальянского примитивиста достаточно, чтобы напомнить нам в водовороте жизни, что такое душа и какими чудесными могут быть её проявления». Морис Дени изображал сцены из мирской жизни, однако это не мешало ему оставаться глубоко религиозным по духу художником, что ощущается в его портретах.

Дени сочетал творчество художника с писательской деятельностью. Будучи теоретиком символизма, он опубликовал множество статей, объединённых в книги «Теории» (1912), «Новые теории» (1922) и «История религиозного искусства» (1939). Дневник живописца, который он вёл всю жизнь, начиная с 14 лет, свидетельствует о серьёзных научных размышлениях, касающихся теории искусства. Эти работы оказали значительное влияние на молодых художников.

Известные высказывания 
 «Символизм — это искусство выражать с помощью пластических знаков и внушать с помощью живописных средств идеи, ощущения и чувства».
 «Помните, что картина, прежде чем стать боевой лошадью, обнаженной женщиной или каким-нибудь анекдотом, является, по существу, плоской поверхностью, покрытой красками, положенными в определённом порядке».

Интересные факты 

 Дени получил прозвище «Наби красивых икон», данное ему по упрощенному и слегка архаичному характеру его живописи.
 Часто в качестве модели он использовал свою жену. Свадебное путешествие они совершают по Бретани, во время этой поездки он создает свои лучшие картины, моделью для которых становится Марта.
 Серия из тринадцати панно, а также керамические вазы и мебель, сделанные по эскизам Дени, предназначались для украшения концертного зала морозовского особняка на Пречистенке в Москве. Четыре бронзовые женские фигуры скульптора Майоля, друга Дени, великолепно дополнили морозовский ансамбль различных искусств. В начале Великой Отечественной войны панно были сняты со стен и свёрнуты в рулоны. Раскрыты они были в 1951 году, после передачи в Эрмитаж.

Переписка 
Более 15 000 документов, большинство из которых являются корреспонденцией, хранящиеся в музее Мориса Дени, были оцифрованы и размещены на веб-сайте ведомственного архива.

Примечания

Литература 
 Дени М. От Гогена и Ван Гога к классицизму // Золотое руно — 1909. — № 5. — С. 63-69; № 6. — С. 64-68.
 Трусова П. А. Памятники античной архитектуры в пейзажах Мориса Дени конца XIX — начала XX века: в контексте дискуссии о классической традиции французского искусства // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 5. / Под ред. С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой, А. В. Захаровой. — СПб.: НП-Принт, 2015. С. 703—710. ISSN 2312—2129. http://dx.doi.org/10.18688/aa155-8-77
 Théories, 1890—1910. Du symbolisme et de Gauguin vers un nouvel ordre classique (1912)
 Nouvelles Théories sur l’art moderne, sur l’art sacré. 1914—1921 (1922)
 Carnets de voyage en Italie, 1921—1922 (1925)
 Maurice Denis et André Gide, Correspondance (1892—1945), éd. P. Masson et C. Schäffer, Paris, Gallimard, 2006, 418 p.
 Antoine Terrasse, Maurice Denis, La Bibliothèque des Arts, coll. Polychrome, 2001

Ссылки 
 Musée Maurice Denis
 Illustrations de Maurice Denis : Le Voyage d'Urien d’André Gide.
 Maurice Denis sur Artcyclopedia

Выпускники лицея Кондорсе
Обучавшиеся в Академии Жюлиана
Художники Франции XIX века
Художники Франции XX века
Художники-символисты
Умершие в Париже